Сегунда 2003/2004 () — 73-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 2003 года и закончился 20 июня 2004 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 2002/03 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 2002/03 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион B.

«Рекреативо», «Райо Вальекано» и «Алавес» — команды вылетевшие из Ла Лиги. Команда, которые в предыдущем сезоне вышли в Примеру — «Сарагоса», «Альбасете» и «Мурсия».

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне — «Овьедо», «Ферроль», «Бадахос» и «Компостела». Вместо них вышли — «Альхесирас», «Малага B», «Сьюдад де Мурсия» и «Кадис».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

2003/2004
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2003 году
Спорт в Испании в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004